Kelch (lat. calix) bezeichnet:

 Kelch (Gefäß), ein henkelloses Trinkgefäß
 Kelch (Liturgie), der Altar- oder Messkelch
 die Gesamtheit der Kelchblätter einer Blüte (Calyx)
 Kylix (Gefäß), eine Gefäßform im antiken Griechenland
 unpräzise auch oft den Pokal (Trinkgefäß), ein Ehrengeschenk, ein Sportpreis (in Form eines Trinkgefäßes auf hohem Fuß)
 Teil des Nierenbeckenkelchsystems, Nierenbecken
 Kelch (Schiff, 1936), ein Berliner Fahrgastschiff der gleichnamigen Reederei

Kelch ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Kelch (1657–1710), deutschbaltischer Pastor und Chronist
 Franz Kelch (Veterinär) (vor 1915–1960/1961), deutscher Tiermediziner und Hochschullehrer
 Franz Kelch (1915–2013), deutscher Sänger
 Günther Kelch (1917–1943), deutscher Eishockeyspieler
 Holger Kelch (* 1967), deutscher Politiker (CDU), Bürgermeister von Cottbus
 Ingeborg Kelch-Nolde (1914–1997), deutsche Bibliothekarin, Kunsthistorikerin und Journalistin
 Jan Kelch (1939–2017), deutscher Kunsthistoriker und Museumsdirektor
 Karlheinz Kelch (* 1923), ehemaliger deutscher Militärarzt
 Warwara Petrowna Kelch (1872–1959), russische Mäzenin
 Wilhelm Kelch (1905–1991), deutscher Politiker (SPD)
 Wilhelm Gottlieb Kelch (1776–1813), deutscher Mediziner

Siehe auch: